Balthazar (også stavet Balthasar eller Baltazar) kan henføre til:

Traditionel og religiøs brug 
 Et navn almindeligvis om en af de tre vise mænd (Hellige tre konger).
 En alternativ form af den babyloniske konge Belshazzar, nævnt i Daniels bog.
 En alternativ form af Belteshazzar, navnet givet til Daniel af Chaldeans i Daniels bog.
 Balthazar, en 12-liters champagne eller vinflaske.

Film, television og litteratur 
 Balthazar (novelle) – 1958 novelle af Lawrence Durrell.
 Balthasar – bog fra 1889 af Anatole France.
 Professor Balthazar – kroatisk tegnefilmsserie for børn om en gammel opfinder.
 Au hasard Balthazar – en film fra 1966 af Robert Bresson.
 Balthazar (fanzine) – dansk fanzine.

Musik 
 Balthazar (band) – en belgisk indie pop og rock gruppe.

Personer 
 Baltazar (fornavn)
 Balthasar of Werle (ca. 1375-1421) – Lord of Werle-Güstrow
 Balthasar, Duke of Mecklenburg (1451-1507)
 Baltazar (fodboldspiller) (1926-1997) – brasiliansk fodboldspiller
 Francisco Balthazar (1788-1862) – Francisco Balagtass fødselsnavn, Filipino poet
 Balthasar Klossowski de Rola – nedre kendt som Balthus.
 Joseph Balthasar, Comte Siméon (1781-1846) – fransk politiker
 Marco Balthazar – brasiliansk fodboldspiller
 Wilhelm Balthasar (1914-1941) – Luftwaffe-es fra anden verdenskrig * Hans Urs von Balthasar (1905-1988) – svejsisk romersk-katolsk teolog og præst
 Troy Von Balthazar – en amerikansk sanger og sangskriver

Geografi 
 Balthazar River (Dominica)
 Balthazar River (Grenada)

Andre anvendelser 
 Balthazar (restaurant) – et fransk brasserie i New York City
 Balthazar Science Center – Skövde, Sverige